La Rioja peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 La Rioja, subdivision argentine située au nord-ouest du pays ;
 La Rioja, ville argentine et la capitale de la province de La Rioja.

Espagne 
 La Rioja, une des dix-sept communautés autonomes espagnoles.

Voir aussi